Chhetri bezeichnet:
 Chhetri, eine nepalische Kaste

Chhetri ist der Familienname folgender Personen:
 Bhagawati Khatri Chhetri (* 1972), nepalesische Sportschützin
 Bikash Singh Chhetri (* 1988), nepalesischer Fußballspieler
 Jit Bahadur Khatri Chhetri (* 1947), nepalesischer Marathonläufer
 Sunil Chhetri (* 1984), indischer Fußballspieler